Агва Калијенте де Себада има више значења:
 Агва Калијенте де Себада (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Калијенте де Себада, Ла Чуреа (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику